Натуральне число 1712
 1712 рік до нашої ери
 1712 рік нашої ери